Grand Canyon steht für:
 Grand Canyon, Schlucht im Grand-Canyon-Nationalpark, Arizona, Vereinigte Staaten
 Grand Canyon (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von James Algar (1958)
 Grand Canyon – Im Herzen der Stadt, US-amerikanischer Film von Lawrence Kasdan (1991)

Siehe auch:
 Grand Canyon Antelopes
 Grand Canyon Caverns